Niemcy:
 Gundelfingen – dzielnica Münsingen
 Gundelfingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Gundelfingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Gundelfingen an der Donau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau
 Gundelfingen an der Donau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau

Inne:
 Gundelfingen – ród